Choi Ji-hee e Han Na-lae sono le detentrici del titolo, ma hanno deciso di partecipare a questa edizione con partner diverse. Choi ha giocato in coppia con Park So-hyun, ma sono state sconfitte nel primo turno da Ekaterina Aleksandrova e Jana Sizikova. Han ha giocato in coppia con Jang Su-jeong, ma sono state sconfitte in semifinale da Asia Muhammad e Sabrina Santamaria.

In finale Kristina Mladenovic e Yanina Wickmayer hanno sconfitto Muhammad e Santamaria con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Asia Muhammad /  Sabrina Santamaria (finale)
  Kaitlyn Christian /  Lidzija Marozava (primo turno)

  Ekaterina Aleksandrova /  Jana Sizikova (semifinale) 
  Oksana Kalašnikova /  Nadiia Kičenok (quarti di finale)

Wildcard 

  Choi Ji-hee /  Park So-hyun (primo turno)

  Kim Da-bin /  Ku Yeon-woo (primo turno)

Protected ranking 

  Kimberly Birrell /  Maddison Inglis (quarti di finale)

  Kristina Mladenovic /  Yanina Wickmayer (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Korea Open Tennis Championships 2022